Odklop je dokumentarno-igrana oddaja, ki jo predvajal Kanal A od 27. februarja 1997. V vlogi voditelja nastopa Borut Veselko.

Skozi osebne zgodbe predstavlja različne poklice, hobije in življenjske situacije, tudi najbolj ekstremne. Posneta je v slogu resničnostnih oddaj.

Produkcija 
Producent je bil Mangart, sodeloval je VPK.

Spremembe 
Sredi druge sezone je oddaja dobila podnaslov odtrgane zgodbe ter novo vizualno in zvočno podobo. Uvodno pesem Tomaža Grubarja je zamenjala melodija Glasbenega arboretuma.

Zapuščina 
Zgodbe so bile predstavljene v knjigi Trinajst odklopljenih Urške Krišelj Grubar, ki je izšla leta 1998 pri Prešernovi družbi. V manj uspešni Odklopovi naslednici, oddaji Adrenalina, je Borut Veselko spoznaval športe in športnike.

Ekipa 

 režiserji: Vojko Anzeljc, Igor Šterk, Boris Petkovič, Aleš Žemlja,...
glasba: Dejan Došlo in Nino de Gleria, Clox,...

Nagrade

Viktor 
 strokovni viktor 1997 in 1998 za najboljšega televizijskega voditelja (podeljeno 1998 in 1999)
 strokovni viktor 1997 za najboljšo televizijsko zabavno oddajo (podeljeno 1998)
 strokovni viktor 1998 za najboljšo televizijsko kulturno-umetniško dokumentarno ali igrano oddajo (podeljeno 1999)

Epizode

Prva sezona

Druga sezona

Tretja sezona

Sklici

Zunanje povezave 

 Uvodna špica na YouTube

Televizijske oddaje Kanala A